Centro (centre en espagnol, portugais et italien), fait référence à :

 Centro, quartier de Belo Horizonte (Brésil).
 Centro, quartier de Porto Alegre (Brésil).
 Centro, quartier de Rio de Janeiro (Brésil).
 Centro, quartier de Santa Maria (Brésil)
 Centro, district de Madrid (Espagne).
 Région Centre (Portugal)
 El Centro, un siège de comté en Californie
 Il Centro, un quotidien italien

Voir aussi 
 Centro Habana à Cuba
 
 
 

Homonymie de toponyme